Frumentario puede referirse a:
Lo relativo al trigo u otros cereales.

Frumentario (oficial), Soldado romano originalmente recolectores de trigo (frumentum), que también actuaron como el servicio secreto del Imperio Romano en los siglos II y III.

Revuelta frumentaria o de subsistencias.

Monte frumentario, institución italiana de los siglos XVI y XVII similar al pósito español.

Legislación frumentaria
Lex Frumentaria, en la Antigua Roma.
Ley Terencia Casia frumentaria, 73 a. C.
Leyes de granos (corn laws), en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.

Porticus Minucia Frumentaria, en la ciudad de Roma.

Fromental, uno de los días del calendario republicano francés.

Notas